Reibmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Isabella Reibmayr (* 1991), österreichische Tennisspielerin